Dammteich ist der Name mehrerer kleinerer Staugewässer:

 Dammteich bei Ehrenfriedersdorf, siehe Greifenbachstauweiher
 Bremer Dammteich bei Gernrode, siehe Bremer Teich